Пунта Брава има више значења:

 Пунта Брава (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пунта Брава (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Пунта Брава (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пунта Брава (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику